Алекса́ндр Петро́вич Жу́ков:
 Жуков, Александр Петрович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Александр Петрович (род. 1959) — российский военный спасатель, Герой Российской Федерации.